Resolution Island kan syfta på:

 Resolutionön – en ö i Nunavut, Kanada
 Resolutionön (Nya Zeeland) – en ö i Nya Zeeland
 Tahuata – en ö i Franska Polynesien